Генна́дий Алексе́евич Киселёв (род. 12 сентября  года — ?) — советский партийный деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Член ВКП(б). Был 2-м секретарём Владимирского областного комитета ВКП(б)—КПСС
 1955—1958 гг. — советник посольства  СССР в Польше.
 1958—1960 гг. — советник-посланник посольства в Польше.
 1959 г. — временный поверенный в делах СССР в Польше.
 1960—1965 гг. — заместитель начальника Управления кадров МИД СССР.
 22 декабря 1965—24 сентября 1968 гг. — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Швейцарии.
 С 1968 г. — заместитель заведующего отделом ЦК КПСС.

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 2, с. 37.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Биография на proza.ru

Послы СССР в Швейцарии
Вторые секретари Владимирского обкома КПСС
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Делегаты XIX съезда КПСС